Jasieniec heißen folgende Orte in Polen:

 Jasieniec (Kruklanki), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Eschenort, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Jasieniec (Przedcz), Ort in der Woiwodschaft Großpolen
 Jasieniec (Słupia), Ort in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Jasieniec (Trzciel), Ort in der Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Eschenwalde, Kreis Meseritz, Brandenburg
 Jasieniec (Puchaczów), Ort in der Woiwodschaft Lublin
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Jasieniec (Powiat Grójecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grójecki
 Jasieniec (Głomaczów), Ort im Powiat Kozienicki
 Jasieniec (Iłża), Ort im Powiat Radomski
 Jasieniec (Krasnosielc), Ort im Powiat Makowski
 Jasieniec (Rybno), Ort im Powiat Sochaczewski
 Jasieniec (Somianka), Ort im Powiat Wyszkowski
 Jasieniec (Osiek), Ort in der Woiwodschaft Pommern
 Jasieniec (Pilica), Ort in der Woiwodschaft Schlesien